Бред Бойс (,  17 квітня 1982, Місісаґа) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду Канади.

Провів понад 800 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Виступав за клуби «Ері Оттерс» (ОХЛ), «Сент-Джонс Мейпл-Ліфс» (АХЛ), «Клівленд Барос» (АХЛ), «Сан-Хосе Шаркс», «Провіденс Брюїнс» (АХЛ), «Бостон Брюїнс», «Сент-Луїс Блюз», «Баффало Сейбрс», «Нью-Йорк Айлендерс».

У складі національної збірної Канади учасник чемпіонату світу 2006.  У складі молодіжної збірної Канади учасник чемпіонатів світу 2001 і 2002.

Досягнення 
 Володар Кубка Джона Росса Робертсона у складі «Ері Оттерс» — 2002.
 Срібний призер молодіжного чемпіонату світу — 2002.
 Бронзовий призер молодіжного чемпіонату світу — 2001.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 

Уродженці Міссісоги
канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти «Ері Оттерс»
Хокеїсти «Сан-Хосе Шаркс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Сент-Луїс Блюз»
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Хокеїсти «Флорида Пантерс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Торонто Мейпл-Ліфс»
Уродженці Міссіссоги